Le , la fédération britannique de tennis déclare la guerre à la Fédération internationale en déclarant qu'elle a décidé d'ouvrir dès 1968 le championnat de Wimbledon aux joueurs professionnels, alors que jusque-là ce tournoi était réservé aux amateurs. À titre de représailles, elle sera exclue le .

Voici les résultats détaillés de l'édition 1968 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui fut disputée du 24 juin au .

Faits marquants 
À venir

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
48 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1968 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1968
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 1968
Tennis en juin 1968
Tennis en juillet 1968